Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Magüi Serna che ha battuto in finale Anca Barna 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Ángeles Montolio (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Martina Suchá (primo turno)
 Magüi Serna (campionessa)

 Tina Pisnik (quarti di finale)
 Petra Mandula (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2002